Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису — общее название нескольких отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга среди мужчин — мужской турнир в Санкт-Петербурге, проводящийся с 1995 года.
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга среди женщин — женский турнир в Санкт-Петербурге и Москве, проводимый между 1989 и 1995 годами.
 Трофей Санкт-Петербурга — женский турнир в Санкт-Петербурге и области, проводимый с 2003 года.